Dual in-line, een aanduiding voor de behuizing van elektronicacomponenten zoals geïntegreerde schakelingen, connectors en geheugenmodules.
 ook wel (bij IC's) genoemd DIP, Dual In-line Package of DIL Package.
 Duits Instituut voor Levensmiddelentechnologie, een onderzoeksinstituut voor levensmiddelentechnologie in Quakenbrück, Noord Duitsland. 
 Dil (bedrijf), een bedrijf in Akersloot

Zie ook
 Dille, een plant en keukenkruid